Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2003. годину.

Поредак

Референце 

2003
Музика у 2003.